Регенерация — восстановление:

 Регенерация — свойство всех живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы. Также восстановление целого организма из его искусственно отделённого фрагмента.

 Регенерация — восстановление исходного состава и свойств веществ определёнными физико-химическими процессами для последующего их использования. Широко распространена системы регенерации воды и воздуха (на подводных лодках и космических кораблях), регенерация ядерного топлива, катализаторов, асфальтобетонных покрытий, масел, резины, золота, серебра и др.
 Химическая регенерация — представляет собой выжигание кокса, отложившегося на катализаторе в реакторе; 
 Термическая регенерация — в подогреве катализатора теплом дымовых газов и сгорания кокса.

Регенерация воздуха 

 на подводных лодках (на АПЛ второго поколения начали использоваться системы электрохимической регенерации воздуха; до этого использовалась только химическая регенерация — менее эффективная и весьма опасная в обращении)
 на космических кораблях
 в водолазном снаряжении
 в автономных убежищах
в патронах для очистки воздуха которых используется литий и пероксид цезия.

Технологические процессы 
 Регенерация серебра — извлечение серебросодержащих соединений из отходов галогеносеребряного фотографического процесса.

 Регенерация золота

 Регенерация — использование, в тепловых двигателях и печах, части тепла отработанных продуктов горения для подогрева газов и воздуха.

Примечания